Lotus (género) —  género botânico da família Fabaceae

Automobilismo
Lotus Cars — marca de automóveis desportivos inglesa
Team Lotus — antiga equipe de Fórmula 1 que participou da competição entre 1958-1994
Team Lotus (2010–11) — equipe de Fórmula 1 posteriormente renomeada para Caterham F1 Team
Lotus F1 Team — equipe de Fórmula 1 que disputou a competição entre 2012-2015

Música
Lotus (álbum de Santana)
Lotus (álbum de Christina Aguilera)
"Lotus Intro" — canção do mesmo álbum
Lotus (canção) — da banda R.E.M.
Lotus Records — editora fonográfica austríaca

Informática
Lotus 1-2-3 — uma dos primeiros programas de folha de cálculo
LotusScript — linguagem de scripting (informática)

Desambiguações de esportes
Desambiguações de música
Desambiguações de vegetais
Desambiguações de tecnologia